Дети века:
 Дети века — российская мелодрама 1915 года.
 Дети века — французская мелодрама 1999 года.